Мугазі (озеро) — озеро в Руанді.
 Мугазі (район) — район в області Кібундо, Руанда.